Мириам Сигар (,  — ) — американская  немого кино.

На киноэкранах она дебютировала в 1928 году в фильме «Цена развода». В том же году она появилась в фильме «Долина призраков», где исполнила главную роль. В 1929 году актриса снялась ещё в четырёх картинах, а в 1930 году в прокат вышло шесть фильмах с её участием. В последующие три года Мириам Сигар ещё шесть раз появилась на киноэкранах, в основном в фильмах категории B, а в 1933 году покинула кинематограф, спустя год после замужества (Тим Уэлан). Дальнейшие годы она посвятила семье, воспитанию двоих детей, и работе в качестве декоратора.

В 2000 году Мириам Сигар снялась в документальном фильме о немом кино, где помимо неё появились звёзды прошлого Люсиль Ланд и Мюриэль Эванс.

Мириам Сигар умерла 2 января 2011 года в возрасте 103 лет.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Некролог в «Los Angeles Times»

Столетние долгожительницы США
Похороненные на кладбище Святого креста (Калвер-Сити)